

Рудники — село, Волинська область, Маневицький район
 Рудники — село, Івано-Франківська область, Снятинський район
 Рудники — село, Львівська область, Стрийський район
 Рудники — село, Тернопільська область, Тернопільський район, колишній (до 2020 року) Підгаєцький район
 Рудники — загальнозоологічний заказник місцевого значення Підгаєцького району Тернопільської області

 Рудники — місцевість міста Мостиська

Населені пункти та їхні частини
 Рудники — гміна в Олеському повіті Опольського воєводства
 Рудники — село в гміні М'єндзижець-Подляський Більського повіту Люблінського воєводства
 Рудники — село в гміні Пенчнев Поддембицького повіту Лодзинського воєводства
 Рудники — село в гміні Вітоня Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Рудники — село в гміні Тлущ Воломінського повіту Мазовецького воєводства
 Рудники — село в гміні Репкі Соколовського повіту Мазовецького воєводства
 Рудники — село в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Рудники — село в гміні Рачкі Сувальського повіту Підляського воєводства
 Рудники — село в гміні Завади Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Рудники — село в гміні Риєво Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Рудники — село в гміні Пшехлево Члуховського повіту Поморського воєводства
 Рудники — село в гміні Конецполь Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Рудники — село в гміні Влодовіце Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Рудники — село в гміні Рендзіни Ченстоховського повіту Сілезького воєводства
 Рудники — село в гміні Лопушно Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Рудники — село в гміні Поланець Сташовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рудники — село в гміні Бацьковіце Опатовського повіту Свентокшиського воєводства
 Рудники — село в гміні Опалениця Новотомиського повіту Великопольського воєводства
 Рудники — село в гміні Хощно Хощенського повіту Західнопоморського воєводства
 Рудники — частина села Беднажувка в гміні Дембова-Клода Парчівського повіту Люблінського воєводства
 Рудники — частина села Поміґаче в гміні Туроснь-Косьцельна Білостоцького повіту Підляського воєводства
 Рудники — колонія в гміні Ліпниця Битівського повіту Поморського воєводства
 Рудники — осада в гміні Суш Ілавського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Рудники — присілок, Біжбуляцький район, Башкортостан

Примітки